Прутской сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Павловском районе Алтайского края России. Административный центр — посёлок Прутской.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 2596 человек, в том числе 1223 мужчины и 1373 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 2602 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 посёлок Нагорный,
 посёлок Прутской,
 село Харьково.

Примечания 

Сельские поселения Павловского района Алтайского края